Cha Jun-hwan, kor. 차준환 Cha Jun-hwan (ur. 21 października 2001 w Seulu) – południowokoreański łyżwiarz figurowy, startujący w konkurencji solistów. Dwukrotny uczestnik igrzysk olimpijskich (2018, 2022), mistrz czterech kontynentów (2022), brązowy medalista finału cyklu Grand Prix (2018) i finału Junior Grand Prix (2016), 7-krotny mistrz Korei Południowej (2017–2023).

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Południowokoreańscy łyżwiarze figurowi
Południowokoreańscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Ludzie urodzeni w Seulu
Urodzeni w 2001